Йобаи́н () — муниципалитет в Мексике, штат Юкатан, с административным центром в одноимённом посёлке. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 2137 человек.

Общие сведения 
Название Yobaín с майянского можно перевести как: ящерицы на возвышенностях.

Площадь муниципалитета равна 132 км², что составляет 0,33 % от площади штата, а наивысшая точка — 4 метра над уровнем моря, расположена в поселении Тумбем-Лум.

Он граничит с другими муниципалитетами Юкатана: на востоке с Цицантуном, на юге с Кансакабом, и на западе с Синанче, а на севере омывается водами Мексиканского залива.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1918 году, в его состав входит 8 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Экономика 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 сельское хозяйство и рыболовство — 61,5 %;
 торговля, сферы услуг и туризма — 21,9 %;
 производство и строительство — 15,4 %;
 безработные — 1,2 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 протяжённость дорог: 63,6 км;
 электрификация: 96,3 %;
 водоснабжение: 92,5 %;
 водоотведение: 76,6 %.

Достопримечательности 
В муниципалитете можно посетить церковь Святого Ларенцо, построенную в XVII веке и перестроенную в 1914 году.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Муниципалитеты Юкатана
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Юкатана